Адольф фон Йоркаш-Кох (; 3 октября 1848 — 23 апреля 1909) — австро-венгерский государственный деятель, в 1899—1900 и 1908—1909 — исполняющий обязанности министра финансов Цислейтании. Барон.

Жизнь и карьера 
Изучал право в Лембергском университете. В 1869 поступил на государственную службу, работал в финансовом управлении Галиции и Лодомерии. В 1875 перешел на работу в центральный аппарат министерства финансов в Вене. Работал в отделе таможенных пошлин и сборов, принимал участие в выработке внешнеторговых тарифов. В 1889 возглавил департамент таможенных пошлин минфина. С 1891 — советник министра, с 1896 — шеф секции министерства. В 1898 участвовал в выработке соглашения о разделе доходов от таможенных пошлин с Венгрией. В 1899 назначен членом Тайного совета.

За время своей карьеры дважды назначался временно исполняющим обязанности министра финансов — в 1899—1900 и 1908—1909.

Примечания

Литература 
 Jorkasch-Koch Adolf Frh. von In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). Band 3. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1965